El Chorrillo puede referirse a los siguientes lugares:

 El Chorrillo, localidad de la provincia de San Luis.

 España.
El Chorrillo, barrio de Santa Cruz de Tenerife, Canarias.
El Chorrillo, barrio que forma parte de Alcalá de Henares, Madrid.
El Chorrillo, playa de Ceuta.
Conducción de Aguas de El Chorrillo, yacimiento arqueológico de Castro Urdiales, Cantabria.

 Panamá.
 El Chorrillo, corregimiento y barrio del distrito de Panamá.